

Geografia
Puna – regione andina del Perù, della Bolivia, del Cile e dell'Argentina
Puna – distretto delle Hawaii, Stati Uniti d'America
Puna – comune della Bolivia nel dipartimento di Potosí
Isola Puná - isola dell'Ecuador

Persone
Henry Puna – politico cookese
Rupesh Puna – calciatore neozelandese